Tapiraí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tapiraí, São Paulo, 
 Tapiraí, Minas Gerais, 
 Tapiraí kommun, Minas Gerais, 
 Tapiraí kommun, São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar